Józef Baran (zm. 1907) – działacz socjalistyczny
 Józef I Baran (ur. 1892) – kapitan piechoty Wojska Polskiego
 Józef II Baran-Bilewski (1899–1940) – kapitan artylerii Wojska Polskiego, lekkoatleta, olimpijczyk, zamordowany w Katyniu
 Józef III Baran Chrząszczyński (1899–1969) – kapitan artylerii Wojska Polskiego
 Józef Baran (1906–1940) – kapitan pilot Wojska Polskiego, dowódca eskadry w Szkole Podoficerów Lotnictwa dla Małoletnich, zamordowany w Charkowie
 Józef Baran (ur. 1910) – podporucznik rezerwy saperów inżynier Wojska Polskiego
 Józef Baran (ur. 1947) – polski poeta
 Józef Baran (ur. 1955) – opozycjonista, działacz Studenckiego Komitetu Solidarności w Krakowie i niezależnego ruchu chłopskiego